Xanthocryptus är ett släkte av steklar. Xanthocryptus ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Xanthocryptus